Це повний список країн за віком першого шлюбу згідно з останніми данними. Точність інформації залежить від країни.

Список

Примітки

Джерела 
 United Nations World Marriage Patterns 2000
 Europe: Eurostat numbers for 2006
 Los matrimonios tienen más hijos que las parejas no casadas

Віком першого шлюбу
Шлюб